Роман Благодир (; род. 2 апреля 1994 года) - украинский пловец в ластах.

Карьера 
Тренируется в киевской ДЮСШ-21. Личный тренер - Соколов А.М. 

Призёр чемпионатов мира и Европы.

Ссылки 
Пловцы в ластах Украины
 Состав сборной Украины